JJ peut faire référence à :
 une date exprimée en jour julien ;
 JJ, un jeu vidéo de 1987 ;
 abréviation du prénom  ;
 TAM Linhas Aéreas, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Jour J, l'abréviation d'une expression de décompte ;
 jj, un groupe suédois du label Sincerely Yours ;
 Renault JJ, un modèle de locotracteur ;
 Jimmy John's, entreprise américaine spécialisée dans le commerce de sandwiches.

Voir aussi

Abréviation